Сборная Нидерландов по бейсболу — сборная, представляющая Нидерланды на международных соревнованиях по бейсболу. Основана в 1953 году.

Сборная Нидерландов - лучшая сборная по бейсболу в Европе и 7-я во всем мире. 21 кратные чемпионы Чемпионата Европы по бейсболу. Чемпионы мира по бейсболу, 2011 года. Входит в шестерку сборных (Италия, Франция, Испания, Бельгия,Германия), которые основали Европейскую федерация по бейсболу.

Результаты

Олимпиада 

Чемпионат мира по бейсболу

Чемпионат Европы по бейсболу

Примечания 

Нидерланды
Бейсбол